Provincia di Bolívar (Bolivia)
Provincia di Bolívar (Perù)
Provincia di Bolívar (Ecuador)